Сафари:

 Сафари — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке.
 Сафари, Даршил (род. 1997) — индийский актёр.
 Сафари, Бехранг (род. 1985) — шведский футболист иранского происхождения.
 Сафари — порода крупных домашних кошек, выведенных путём в результате скрещивания обычной домашней кошки и южноамериканского дикого кота Жоффруа.
 Сафари — международная раллийная гонка, проводимая в Кении.

См. также 
 Сафари-клуб
 Safari